Bairros do Brasil
Vila São Francisco (Coronel Fabriciano), em Minas Gerais
Vila São Francisco (Freguesia do Ó), na cidade de São Paulo
Vila São Francisco (Ponte Rasa), na cidade de São Paulo

Desambiguações de topônimos